Панта () или Бабыш-Иашта () — село , у берега реки Кодор.

Название села в переводе с абхазского означает Поляна Бабыша, что связано с именем князя Бабыша Маршан.

Население 
До махаджирства в селе проживали абхазы-цабальцы под верховенством княжеской фамилии Маршан. В последующие десятилетия село было заброшено. К началу XX века в село стали прибывать поселенцы-армяне.

В 1959 году в селе Панта жило 42 человека, в основном армяне (в Амткельском сельсовете в целом — 2245 человек, в основном армяне, а также грузины). В 1989 году в селе проживал 1 человек, в основном армяне.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета